Fazenda bezeichnet:

 Fazenda, Bezeichnung für landwirtschaftliche Großbetriebe in Brasilien
 A Fazenda, aus Schweden stammende Reality-Show in Brasilien 
 Fazenda da Esperança, christliche Einrichtung
 Fazenda (Lajes das Flores), Gemeinde in Portugal
 Louise Fazenda (1895–1962), US-amerikanische Komikerin und Schauspielerin